Суперкупа на УЕФА 2014 е 39-о издание на Суперкупата на УЕФА, който е годишен мач между настоящите носители на Шампионската лига и Лига Европа, двете европейски клубни състезания организирани от УЕФА. Мачът се изигра на Кардиф Сити Стейдиъм в Кардиф, Уелс на 12 август 2014 г., между носителя на Шампионската лига за сезон 2013/14 – Реал Мадрид и носителят на Лига Европа за сезон 2013/14 – Севиля.

Стадионът 
Кардиф Сити Стейдиъм е обявен за провеждане на финала на заседанието на Изпълнителния комитет на УЕФА на 30 юни 2012 година. Стадиона е открит през юли 2009 като на него играе домакинските си мачове отбора на Кардиф Сити, а неговият капацитет е от 33 000 седящи места.

Отборите

Мач

Детайли

Статистика

Външни препратки 
 UEFA Super Cup
 UEFA Super Cup 2014

Източници 

УЕФА
Сезон 2014/15 във футбола